H75  peut faire référence à :
 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 Hawk Model 75, un avion de chasse américain ;
 HMS Decoy (H75), un destroyer de classe D de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres